Go (igra), igra
 Go (programski jezik), programski jezik